Сандиата Гейнс (; родился 18 апреля 1986 года в Нью-Йорке) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера 
Выступал в NCAA за команду университета Джорджии, в чемпионате Италии за «Канту», в Д-лиге за «Айдахо Стэмпид».

Не был выбран ни одной командой на драфте НБА 2008 года.

26 января 2010 года был подписан «Ютой Джаз». В пятой игре за «Джаз» забил баззер (точный трёхочковый с игры одновременно с сиреной) и принёс команде победу над Кавальерс. Для Гейнса это был первый трёхочковый в НБА.

В конце 2010 года перебрался в «Миннесоту», но 5 января 2011 года Гейнс получил статус свободного агента.

14 января 2011 года он подписал 10-дневный контракт с «Торонто Рэпторс», но 27 января «Рэпторс» от него отказались.

28 февраля подписал 10-дневный контракт с «Нью-Джерси Нетс». 21 марта Гейнс подписал многолетний контракт с командой, но 23 марта выбыл до конца сезона, из-за перелома правого бедра.

Во время локаута в НБА играл за команду «Армия» из Тбилиси. По окончании локаута вернулся в «Нетс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в НБА на сайте www.basketball-reference.com
 

Выпускники Средней школы архиепископа Моллоя
Баскетболисты США
Игроки «Джорджия Бульдогс» (баскетбол)
Игроки БК «Канту»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки БК «Бешикташ»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки БК «Феличе Скандоне»